Lestko ist der Name folgender Personen:

 Lestko († um 930), Fürst der Polanen, siehe Lestek
 Lestko (Ratibor) (1290/1291–1336), Herzog von Ratibor